Ofelia – imię żeńskie
 Ofelia – bohaterka sztuki Hamlet Williama Szekspira 
Ofelia – pseudonimem scenicznym Igi Krefft 
 Ofelia – obraz Johna Everetta Millais’a
 Ofelia – jeden z księżyców Urana
 Ofelia – wieś w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Ophelia